George Harcourt (1736–1809) – brytyjski arystokrata i polityk, parlamentarzysta z St Albans, 2. hrabia Harcourt
 George Harcourt (1785–1861) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Lichfield i Oxfordshire, ojciec Izby
 George Harcourt (1868–1947) – brytyjski malarz
 George Vernon Harcourt (1874–1934) – kanadyjski lekarz i polityk